Cut se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Cut, Alba, reședința comunei cu același nume
 Cut, Neamț

cut este și o comandă UNIX.